Barkley Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barkley Lake (Alaska)
 Barkley Lake (New Mexico)
 Barkley Lake (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Barclay Lake